Lidingö (gemeente), een Zweedse gemeente in Uppland
 Lidingö (stad), de hoofdstad van de gemeente Lidingö